

Codici 
 kwq – codice ISO 639-3 della lingua kwak

Informatica 
 KWQ  – tecnologia di macOS